Masters 1979 var en professionell inbjudningsturnering i snooker, som spelades i januari 1979. Det var den femte upplagan av turneringen, och den första som spelades i Wembley Conference Centre intill Wembley Stadium i London, England. Turneringen kom att hållas i denna arena fram till 2006, då den revs. Sydafrikanen Perrie Mans vann turneringen, utan att göra ett enda break över 50.

Resultat 

1979 i Storbritannien
1979
Snookersäsongen 1978/1979